2921 Sophocles – asteroide della fascia principale
 Cratere Sophocles – cratere sulla superficie di Mercurio.
 Sophocles V. – nave traghetto
 Sophocles – forma latina del nome Sofocle